Ellipse har flere betydninger:

 Ellipse (geometri) – en geometrisk figur
 Ellipse (sprog) – udeladelse af ord
 Andet navn for udeladelsesprikker – Typografisk tegn for udeladelse (…)
 Ellipse (film) – dansk dokumentarfilm fra 1994